Koschnick ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Friedrich Koschnick (* 1949), deutscher Kameramann
 Hans Koschnick (1929–2016), deutscher Politiker (SPD), Bremer Bürgermeister, Bundestagsabgeordneter
 Rosemarie Koschnick-Chatterjee (1939–2018), deutsche Glasgestalterin
 Wolfgang Koschnick (* 1942), deutscher Journalist